Alois Lutz, Oostenrijks kunstrijder op de schaats
 Lutz (kunstrijden), de naar Lutz vernoemde sprongtechniek bij het kunstrijden op de schaatsen
 Lutz (Braunschweig), Duits historisch motorfietsmerk
 Lutz (België), een Belgisch historisch bromfietsmerk
 Lutz (rivier), rivier in Oostenrijk
 Lutz (Florida)

Nederlandse acteursfamilie 
 Ton Lutz (1919-2009)
 Luc Lutz (1924-2001)
 Joris Lutz (1965)
 Pieter Lutz (1927-2009)

Zie ook 
 Luts (doorverwijspagina)